Berlin steht für folgende geographische Objekte:

Orte in Deutschland:
 Berlin, Hauptstadt und Land der Bundesrepublik Deutschland
 Groß-Berlin, Bezeichnung für die Stadt Berlin seit der Gebietsneuordnung von 1920
 Berlin, Ortsteil von Klein Bennebek, Schleswig-Holstein
 Berlin, Ortsteil von Seedorf, Schleswig-Holstein, siehe Seedorf (Kreis Segeberg) #Berlin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Berlin (Town, Green Lake County), Town(ship) in Wisconsin
 Berlin (Town, Marathon County), Town(ship) in Wisconsin
 Berlin (Cullman County), Alabama
 Berlin (Dallas County), Alabama
 Berlin (Arkansas)
 Berlin (Connecticut)
 Berlin (Georgia)
 Berlin (Illinois)
 Berlin (Iowa)
 Berlin (Kansas)
 Berlin (Kentucky)
 Berlin (Maryland)
 Berlin (Massachusetts)
 Berlin (Missouri)
 Berlin (New Hampshire)
 Berlin (New Jersey)
 Berlin (New York)
 Berlin (North Dakota)
 Berlin (Holmes County), Ohio
 Berlin (Williams County), Ohio
 Berlin (Oklahoma)
 Berlin (Oregon)
 Berlin (Pennsylvania)
 East Berlin (Pennsylvania) (früher  Berlin)
 Berlin (South Carolina)
 Berlin (Tennessee)
 Berlin (Texas)
 Berlin (Vermont)
 Berlin (Virginia)
 Berlin (Washington)
 Berlin (West Virginia)
 Berlin (Wisconsin), im Green Lake County

Orte in anderen Ländern:
 Berlín (Bolivien), Gemeinde im Departamento Pando
 Berlín (Costa Rica), Gemeinde in der Provinz San José
 Berlín (El Salvador), Gemeinde im Departamento Usulután
 Berlin (Guinea), Gemeinde in der Region Boké
 Berlin (Russland), Dorf in der Oblast Tscheljabinsk
 Berlín (Kolumbien), Ort im Departamento de Santander
 Berlín (Mexico), ein Ort im Bundesstaat México, Mexiko
 Berlin, Ort in Papua-Neuguinea, siehe Berlinhafen
 Berlin (Nova Scotia), Gemeinde in Nova Scotia, Kanada
 Berlin, früherer Name von Kitchener (Ontario), Kanada
 Berlín (Chontales), Gemeinde im Departamento Chontales, Nicaragua
 Berlín (Jinotega), Gemeinde am Cerro Kilambé im Departamento Jinotega, Nicaragua
 Berlín (Bellavista), Ort in der Provinz Bellavista, Peru
 Berlin (Free State), Ort in der Provinz Freistaat, Südafrika
 Berlín (Koktein-Berlin), früherer Name von Plodorodne, Dorf auf der Krim
 Berlin, früherer Name von Ntabozuko, Ort in der Provinz Ostkap, Südafrika
 Berlin, polnische Schreibweise von Berlyn (Ukraine), Dorf im Rajon Brody, Oblast Lwiw, Ukraine
 Centro Berlín, Ort im Departamento La Paz, Bolivien
 Fatu Berlin, Ort in Osttimor, siehe Fatuberlio
 Fatu Berlin, Verwaltungsamt in Osttimor, siehe Fatuberlio (Verwaltungsamt)
 Neu-Berlin (auch Worobjowe-Berlin), früherer Name von Worobijiwka, Oblast Odessa, Ukraine

Sonstige:
 Berlininseln, Inselgruppe in der Antarktis
 Berlin-Ichthyosaur State Park, Nevada
 Berlin Historic District (Nevada), Geisterstadt, Kulturdenkmal
 Mount Berlin, Doppelvulkan in der Antarktis
 Berlin Seamount, Tiefseeberg im Pazifik

Berlin steht für:

Namen:
 Berlin (Vorname), weiblicher und männlicher Vorname
 Berlin (Familienname), Familienname

Schiffe:
 Berlin (Schiff, 1674), kurbrandenburgische Fregatte
 Berlin (Schiff, 1889), Eisbrecher
 Berlin (Schiff, 1922), Fahrgastschiff
 Berlin (Schiff, 1985), Seenotrettungskreuzer
 Berlin (Schiff, 1980), Kreuzfahrtschiff
 Berlin (Schiff, 2016), deutsches Fährschiff
 Berlin, Seenotrettungskreuzer, siehe 28-Meter-Klasse der DGzRS #Berlin
 Berlin, Trawler der Baureihe NVC 374 WP
 Berlin (A 1411), Einsatzgruppenversorger der Deutschen Marine

Sonstiges:
 Berlin (Radar), Radargerät der deutschen Luftwaffe
 Berlin (Motorroller)
 Berlin (Kadavar-Album), Musikalbum von Kadavar (2015)
 Berlin, Musikalbum von Lou Reed (1973)
 Berlin (Ideal-Lied), Lied von Ideal (1980)
 Berlin (Band), Musikband
 Berlin 36, deutscher Film von Kaspar Heidelbach (2009)
 Berlin '85, Brettspiel
 Berlin (Künstlergruppe), belgische Künstlergruppe
 Berlin Packaging, US-amerikanischer Verpackungsmittelkonzern
 Berlin, Graphic-Novel-Trilogie von Jason Lutes (1998 bis 2018), siehe Jason Lutes #Berlin
 Berlin, letzter Band der Romantrilogie von Theodor Plievier (1954)
 Berlin, künstlerische Arbeitsgruppe der DEFA, siehe DEFA #Strukturveränderung nach Gründung der DDR

Siehe auch:
 Berlin Township
 Berlin Heights
 Liste von Binnenschiffen mit Namen Berlin
 Liste von Handelsschiffen mit Namen Berlin
 Liste von Kriegsschiffen mit Namen Berlin
 Liste von Passagierschiffen mit Namen Berlin
 West-Berlin
 Ost-Berlin
 East Berlin
 New Berlin
 Berlyn